XVI Средиземноморские игры проводились в Пескаре с 25 июня по 5 июля 2009 года. Соревнования проходили по 28 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 25 июня 2009 года в Пескаре. Игры открыл президент Италии Джорджо Наполитано.

Это были уже третьи игры в Италии. До этого в Неаполе и Бари проводились игры 1963 и 1997 годов соответственно.

В играх приняли участие 4180 спортсменов из 23 стран.

Медальный зачёт 
В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевав 176 медалей, из которых 64 золотых, 49 серебряных и 63 бронзовых.

Из 23 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 21 государств.

Ссылки 
 MEDITERRANEAN GAMES
 XV Средиземноморские игры

Спорт в Пескаре
2009
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Спортивные соревнования в Пескаре
Июнь 2009 года
Июль 2009 года